Задоро́жье — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

Расположена в 5 км к югу от города Остров.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 52 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)